Château de Sales est le nom porté par plusieurs châteaux français :

 le château de Sales à Libourne, en Gironde ;
 le château de Sales à Thorens-Glières, en Haute-Savoie.

Voir aussi 
 Le château de Salles à Vézac dans le Cantal.

Sales